Sönmez ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname sowie Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Benyamin Sönmez (1983–2011), türkischer Cellist
 Burhan Sönmez (* 1965), türkischer Jurist und Schriftsteller
 Fikri Sönmez (1938–1985), türkischer Kommunalpolitiker
 Halil İbrahim Sönmez (* 1990), türkischer Fußballspieler
 Kubilay Sönmez (* 1994), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Mahmut Sönmez (* 1990), türkisch-niederländischer Fußballspieler
 Nedim Sönmez (* 1957), deutsch-türkischer Künstler, Buntpapierexperte und Museumsgründer
 Nurettin Sönmez (* 1978), türkischer Schauspieler
 Saadet Sönmez (* 1972), deutsch-türkische Sozialarbeiterin und Politikerin (Die Linke), MdL
 Tekin Sönmez (* 1936), türkischer Schriftsteller und Publizist
 Umut Sönmez (* 1993), deutsch-aserbaidschanischer Fußballspieler
 Zeynep Sönmez (* 2002), türkische Tennisspielerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname